Nils Döring (Wiesbaden, 1980. április 23. –) német labdarúgóhátvéd.

Jegyzetek

További információk 
 
 

1980-ban született személyek
Német labdarúgók
Az 1. FC Kaiserslautern II labdarúgói
A Sportfreunde Siegen labdarúgói
Az SC Paderborn 07 labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
Az SV Wehen Wiesbaden labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek